Villar del Pedroso kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villar del Pedroso (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Villar del Pedroso (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar